Le sigle SOGEPA peut faire référence à :
 Société de gestion de participations aéronautiques (SOGEPA SAS), en France ;
 Société wallonne de gestion et participations, en Belgique.